Рант (от  «край») может означать:
 Рант в обувном деле — деталь низа (подошвы) обуви. Первоначально деталь низа обуви, полоса из кожи растительного дубления, прошиваемая двумя швами насквозь и скрепляющая собой затяжную стельку, верх обуви и подошву в рантопрошивном методе крепления подошвы. Помимо этого значения, рантом также может называться кожвалонный шнур с отделочной строчкой или без, приклеиваемый по краю подошвы с декоративной целью и не несущий конструктивной функции.
 Рант (или ранд) в делопроизводстве — элемент бланка официальных бумаг (документов) в дореволюционной России. Представлял собой чистое поле с левой стороны первой страницы бумаги (документа). На данном поле располагались бланковые надписи: наименование присутственного места (государственного учреждения), вышестоящего учреждения и при необходимости структурного подразделения. Здесь же располагались дата и номер документа. В современном делопроизводстве, как и в старой России, данные реквизиты расположены в левой верхней части документа (при флаговом расположении реквизитов). Но, если в старой России название располагалось слева от текста (на левом поле), то в современной России название располагается над текстом. Размер ранта варьировался от 1/2 части листа до 1/3 в зависимости от того, сколько места занимало название, насколько длинными были в названии слова.(«Делопроизводство теоретическое и практическое». Т.1, СПб. (1857), с.94.)
 Рант в нумизматике — то же, что и ребро или гурт монеты.

См. также 
 Ребро